Intervall (von lat. intervallum ‚Zwischenraum‘) steht für:
 Intervall (Mathematik), eine bestimmte Teilmenge einer Trägermenge 
 Intervall (Musik), Tonhöhenabstand
 Intervall (Physik), Wertebereich einer Größe
 Zeitintervall, Zeitspanne

Siehe auch: